

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Caroline Aupick, (1793-1871) fut la mère du poète français Charles Baudelaire ;
 Jacques Aupick, (1789-1857), général français et fut le beau-père du poète français Charles Beaudelaire ;

Homonymie
Homonymie de patronyme